John Schmitz – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1970–1973.
 Johnny Schmitz – amerykański baseballista, miotacz m.in. Chicago Cubs.